

Cinema
 Feast – film horror del 2005 diretto da John Gulager
 Feast 2: Sloppy Seconds – sequel del 2008 di Feast, dello stesso regista
 Winston (Feast) – cortometraggio animato del 2014 diretto da Patrick Osborne

Musica
 Feast – album del 1983 dei The Creatures
 Feast – album del 2013 degli Annihilator